María Szákari (, a nemzetközi sajtóban Maria Sakkari), (Athén, 1995. július 25. –) görög hivatásos teniszezőnő.

Az első görög teniszezőnő, aki a világranglistán a Top10-be került.

2015-ben kezdte profi pályafutását. Egyéniben egy WTA-tornagyőzelmet szerzett, emellett hét egyéni és öt páros ITF-tornán végzett az első helyen. Legjobb egyéni világranglista-helyezése egyéniben a 3. hely, amit 2022. március 21-én ért el, párosban a 169. helyezés, amelyen 2019. szeptember 9-én állt.

A Grand Slam tornákon a legjobb eredménye egyéniben a 2021-es Roland Garroson elért elődöntő. Párosban a 2. körig jutott 2019-ben Wimbledonban, valamint a US Openen.

2012 óta tagja Görögország Fed-kupa-válogatottjának.

WTA döntői

Egyéni

*2021-től megváltozott a tornák kategóriáinak elnevezése.

Győzelmei (1)

Elveszített döntői (6)

ITF döntői

Egyéni (7–10)

Páros (5–4)

Eredményei Grand Slam-tornákon

Egyéni

Év végi világranglista-helyezései

Jegyzetek

Források

További információk 

Görög teniszezők
Görög nők
1995-ben született személyek
Élő személyek
Görög olimpikonok
WTA Finals résztvevője